Dades de la Temporada 1999-2000 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 2 d'agost de 1999: Pretemporada: Lierse SK 1 - Espanyol 2
 7 d'agost de 1999: Pretemporada: Fortuna Sittard 2 - Espanyol 4
 12 d'agost de 1999: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 1 - Udinese Calcio 1, l'Udinese campió per penals
 14 de novembre de 1999: S'inaugura l'any del Centenari amb una espectacular cerimònia a l'Estadi i el partit Espanyol 2 - Selecció Argentina 0
 5 de desembre de 1999: Lliga: Reial Betis 2 - Espanyol 5
 9 de febrer de 2000: Copa: Espanyol 5 - SD Compostela 1
 27 de febrer de 2000: Lliga: Espanyol 5 - Rayo Vallecano 1
 27 de maig de 2000: L'Espanyol, campió de la Copa del Rei per tercera vegada a la seva història a l'estadi de Mestalla, Espanyol 2 - Atlètic de Madrid 1

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Catorzena posició amb 47 punts (38 partits, 12 victòries, 11 empats, 15 derrotes, 51  gols a favor i 48 en contra).
 Copa d'Espanya: Campió . Eliminà el Córdoba CF a 32ens de final, l'Albacete Balompié a setzens, el Celta de Vigo a vuitens, la SD Compostela a quarts de final i el Reial Madrid a semifinals. La final es disputà a l'estadi de Mestalla i l'Espanyol vencé l'Atlètic de Madrid per 2 a 1.
 Copa Catalunya: Semifinals. Fou eliminat pel CE Mataró a la ronda de semifinals (1-1, 4-3 en els penals).
 Copa Intertoto de la UEFA: Quarts de final. Fou eliminat pel Montpellier HSC per un global de 1 a 4 en els dos partits.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1999
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions esportives del 1999 a Catalunya
Competicions esportives del 2000 a Catalunya